Imię i nazwisko to noszą m.in.:
 Stanisław Jaskułka, polski aktor (ur. 1948)
 Stanisław Jaskułka, polski lekkoatleta (ur. 1958)